Вадим Гущин:
 Гущин, Вадим Борисович (1958—2014) — актёр.
 Гущин, Вадим Витальевич (род. 1963) — российский художник-фотограф.